Soranthus sibiricus är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Soranthus sibiricus ingår i släktet Soranthus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sibiricus